Proviadana är ett släkte av insekter. Proviadana ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Proviadana